The Thin Red Line est une expression anglaise que l'on peut traduire par la mince ligne rouge.

 The Thin Red Line (en français, La Ligne rouge), quatrième roman de l'auteur américain James Jones, paru en 1962 ;
 The Thin Red Line (en français, L'attaque dura sept jours), film de guerre américain réalisé par Andrew Marton, sorti en 1964, adapté du roman The Thin Red Line de James Jones ;
 The Thin Red Line (en français, La Ligne rouge), film de guerre américain réalisé par Terrence Malick, sorti en salle en 1998 ;
 The Thin Red Line, épisode de la bataille de Balaklava du 25 octobre 1854, pendant la guerre de Crimée.